Rott je lahko:
 Rott, priimek več znanih ljudi
 Rott, občina v departmaju Bas-Rhin v Franciji
 Rott, pritok reke Inn v Nemčiji